USS Macedonian — назву двох кораблів ВМС США.

 USS Macedonian (1810) — 38-гарматний фрегат. Колишній британський HMS Macedonian. Захоплений Стівеном Декейтером в 1812 році.
 USS Macedonian (1836) — фрегат, побудований з використанням кіля попереднього корабля. Спущений на воду в 1836 році. У 1871 році проданий приватній особі. Згорів у 1922 році.